USS Dorchester je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dorchester (1917) 
 USS Dorchester (APB-46)

Dorchester